Roh kan syfta på följande platser:

Polen 

 Roh (berg i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat bieszczadzki,

Tjeckien 

 Roh (berg i Tjeckien), Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar